Fanny Kiekeboe, een personage uit de stripserie De Kiekeboes
 Fanny (band), een Amerikaanse rockband uit de jaren 70
 Fanny (1932), een Franse film uit 1932, geregisseerd door Marc Allégret
 Fanny (1961), een Amerikaanse film van Joshua Logan uit 1961
 Fanny (2013), een Franse film van Daniel Auteuil uit 2013
 Fanny (2015), een Amerikaanse film uit 2015